Ханабад, Талукан, Таликан или Фархар (в верхнем течении носит название Фархар, ) — река в Афганистане, протекающая по территории провинций Тахар и Кундуз. Правый приток реки Кундуз (бассейн Амударьи). Основные притоки Банги и Шораб.

Длина реки — 261 км. Площадь водосборного бассейна — 9890 км². Средний расход воды около 30—40 м³/с. Средневзвешенная высота водосбора — 2190 м. Высота истока — 4800, высота устья — 367.

Примечания 

Бассейн Амударьи
Реки Тахара
Реки Кундуза